Роберто Карпио ():

 Роберто Карпио (1900—1986) — перуанский композитор.
 Роберто Карпио (1930—2022) — гватемальский политик.